Batida (música) - unidade de tempo de um compasso.
Acidente rodoviário - chamados vulgarmente de "batidas".
Busca e apreensão - operação policial.
Batida (bebida) - um coquetel típico do Brasil.

Veja também
Beat

Desambiguação